Лас Рокас има више значења:

 Лас Рокас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Рокас (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Рокас (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Рокас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Рокас (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Рокас (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Рокас (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику